Maslinica je lahko:

 Maslinica, naselje na otoku Šolta
 Maslinica, zaselek na otoku Hvar
 Maslinica, ime treh zalivov